Aschenbach steht für:

 Aschenbach (Gemeinde Vasoldsberg), Ort der Marktgemeinde Vasoldsberg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Gewässer:
 Aschenbach (Aisch), rechter Zufluss der Aisch auf der Gemeindegrenze zwischen Markt Dachsbach und Markt Uehlfeld, beide im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Aschenbach (Nüst), rechter Zufluss der Nüst in der Rhön bei Morles, Gemeinde Nüsttal, Landkreis Filda, Hessen
 Aschenbach (Mühlbach), Mittellauf des Mühlbachs (rechter Zufluss der Fichtenberger Rot) in der Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Aschenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Dietmar Aschenbach (* 1950), deutscher Skispringer und Trainer
 Hans-Georg Aschenbach (* 1951), deutscher Skispringer
 Kitty Aschenbach (1894–1980), deutsche Schauspielerin

fiktive Person:
 Gustav von Aschenbach, Hauptfigur der Novelle Der Tod in Venedig von Thomas Mann

Siehe auch:
 Aschbach